Hawaï ou Hawaii peut désigner :

Toponymes 

 Hawaï, un État des États-Unis situé dans l'océan Pacifique ;
 le comté d'Hawaï, un des comtés de l'État américain d'Hawaï ;
 l'archipel d'Hawaï, un archipel de l'océan Pacifique dans l'État américain d'Hawaï ;
 Hawaï, la plus grande île de l'archipel d'Hawaï dans l'État américain d'Hawaï ;

 Hawaii, un village du Guatemala ;

Écologie 
 Hawaï, phytorégion comprenant quatre écorégions sur l'archipel d'Hawaï.

Télévision 
 Hawaï police d'État, une série télévisée américaine diffusée entre 1968 et 1980 ;
 Hawaii 5-O, une série télévisée américaine diffusée créée en 2010 et adaptée de la précédente ;

Cinéma 
 Hawaï, un film américain de George Roy Hill sorti en 1966 ;
 Hawaii, un film argentin de Marco Berger sorti en 2013.

Musique 
 Hawaii était un groupe de speed/power metal originaire de Honolulu fondé par Marty Friedman.

 Hawaii est le troisième album de Santo & Johnny, sorti en 1961.

Armée 
 l', un navire de guerre des États-Unis ;
 l', un navire de guerre des États-Unis ;

Autre 
 Hawaï, un soda d'origine marocaine du groupe Coca-Cola.

Voir aussi